Puerto Cabezas Airport (Bilwi Airport) är en flygplats i Nicaragua. Den ligger i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, i den nordöstra delen av landet. Puerto Cabezas Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Puerto Cabezas Airport är platt. Havet är nära Puerto Cabezas Airport åt sydost. Närmaste större samhälle är Puerto Cabezas,  kilometer söder om Puerto Cabezas Airport.

Källor 

Flygplatser i Región Autónoma de la Costa Caribe Norte
Kontrollbehov inkommande wikilänkar